Die Schlacht von Marathon bezeichnet

Schlacht von Marathon, eine historische Schlacht, 
Schlacht von Marathon (Film), Film von Jacques Tourneur